Bonawentura (imię)

 bonawentura - rodzaj masztu
 s/y Bonawentura (jacht żaglowy)
 św. Bonawentura – teolog, filozof scholastyk